Antino – variante del nome proprio di persona italiano Antinoo
Antino – altro nome della città di Antinum